Catani ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:

 Laurène Catani (* 1991), französische Handball- und Beachhandballspielerin
 Patric Catani (* 1975), bürgerlich Patric Cremer, deutscher Musikproduzent
 Stephanie Catani (* 1975), deutsche Literaturwissenschaftlerin